Dongcheng (东城, Ost-Stadt) ist ein in China häufig vorkommender Ortsname:

der Stadtbezirk 东城区 der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Dongcheng (Peking)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Bazhou der Stadt Bazhong in der Provinz Sichuan, siehe Dongcheng (Bazhou)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Cuiping der Stadt Yibin in der Provinz Sichuan, siehe Dongcheng (Cuiping)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Dongchangfu der Stadt Liaocheng in der Provinz Shandong, siehe Dongcheng (Dongchangfu)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Dongguan in der Provinz Guangdong, siehe Dongcheng (Dongguan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Dongying der Stadt Dongying in der Provinz Shandong, siehe Dongcheng (Dongying)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Eren Hot im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Dongcheng (Eren Hot)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Gaizhou in der Provinz Liaoning, siehe Dongcheng (Gaizhou)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Gaoping in der Provinz Shanxi, siehe Dongcheng (Gaoping)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Hongshan der Stadt Chifeng im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, siehe Dongcheng (Hongshan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Huangyan der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang, siehe Dongcheng (Huangyan)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Jia in der Provinz Henan, siehe Dongcheng (Jia)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Jieshou in der Provinz Anhui, siehe Dongcheng (Jieshou)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Jingzhou der Stadt Jingzhou in der Provinz Hubei, siehe Dongcheng (Jingzhou)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Jintan der Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu, siehe Dongcheng (Jintan)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Kuqa  im Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Dongcheng (Kuqa)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Lichuan in der Provinz Hubei, siehe Dongcheng (Lichuan)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Linqu in der Provinz Shandong, siehe Dongcheng (Linqu)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Lingyuan in der Provinz Liaoning, siehe Dongcheng (Lingyuan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Longtan der Stadt Jilin in der Provinz Jilin, siehe Dongcheng (Longtan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Mudan der Stadt Heze in der Provinz Shandong, siehe Dongcheng (Mudan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Nanchuan der Stadt Chongqing, siehe Dongcheng (Nanchuan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Qingcheng der Stadt Qingyuan in der Provinz Guangdong, siehe Dongcheng (Qingcheng)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Shan in der Provinz Shandong, siehe Dongcheng (Shan)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Shangshui in der Provinz Henan, siehe Dongcheng (Shangshui)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Shenqiu in der Provinz Henan, siehe Dongcheng (Shenqiu)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Shihezi im Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Dongcheng (Shihezi)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Sihui in der Provinz Guangdong, siehe Dongcheng (Sihui)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Tongchuan der Stadt Dazhou in der Provinz Sichuan, siehe Dongcheng (Tongchuan)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Tongliang der Stadt Chongqing, siehe Dongcheng (Tongliang)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Xichang in der Provinz Sichuan, siehe Dongcheng (Xichang)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Xingping in der Provinz Shaanxi, siehe Dongcheng (Xingping)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Xinluo der Stadt Longyan in der Provinz Fujian, siehe Dongcheng (Xinluo)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Xinmin in der Provinz Liaoning, siehe Dongcheng (Xinmin)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Yanhu der Stadt Yuncheng in der Provinz Shanxi, siehe Dongcheng (Yanhu)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Yangcheng in der Provinz Shanxi, siehe Dongcheng (Yangcheng)
das Straßenviertel 东城街道 im Kreis Yongjia in der Provinz Zhejiang, siehe Dongcheng (Yongjia)
das Straßenviertel 东城街道 der Stadt Yongkang in der Provinz Zhejiang, siehe Dongcheng (Yongkang)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Yucheng der Stadt Ya’an in der Provinz Sichuan, siehe Dongcheng (Yucheng)
das Straßenviertel 东城街道 im Stadtbezirk Zengdu der Stadt Suizhou in der Provinz Hubei, siehe Dongcheng (Zengdu)
die Großgemeinde 东成镇 der Stadt Enping in der Provinz Guangdong, siehe Dongcheng (Enping)
die Großgemeinde 东城镇 der Stadt Helong in der Provinz Jilin, siehe Dongcheng (Helong)
die Großgemeinde 东诚镇 der Stadt Hulin in der Provinz Heilongjiang, siehe Dongcheng (Hulin)
die Großgemeinde 东塍镇 der Stadt Linhai in der Provinz Zhejiang, siehe Dongcheng (Linhai)
die Großgemeinde 东塍镇 der Stadt Danzhou in der Provinz Hainan, siehe Dongcheng (Danzhou)
die Großgemeinde 东城镇 im Autonomen Kreis Mori des Autonomen Gebiets Xinjiang, siehe Dongcheng (Mori)
die Großgemeinde 东城镇 im Stadtbezirk Wangcheng in der Provinz Hunan, siehe Dongcheng (Wangcheng)
die Großgemeinde 东城镇 des Kreises Yangdong in der Provinz Guangdong, siehe Dongcheng (Yangdong)
die Großgemeinde 东城镇 des Kreises Yangyuan in der Provinz Hebei, siehe Dongcheng (Yangyuan)
die Gemeinde 东城乡 des Kreises Ji in der Provinz Shanxi, siehe Dongcheng (Ji)